Germon est le nom usuel du thon blanc (Thunnus alalunga).

 Aignan Jacques Alexis Germon, homme politique et un homme d'affaires français
 Barthélémy Germon, jésuite français
 Claude Germon, homme politique français
 Félix Germon, victime de l'Affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras
 Nane Germon, actrice française
 François-Thomas Biaille de Germon, homme politique français